Тео ван Гог (1857–1891) — нідерландський арт-дилер, брат художника Вінсента ван Гога.
 Тео ван Гог (1957–2004) — кінорежисер, прапраонук вищевказаного.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок